Никола́й Михе́ев:
 
 Михеев, Николай Борисович (1927—2012) — советский учёный-химик, педагог.
 
 Михеев, Николай Сергеевич (1919—1969) — советский волейболист и волейбольный тренер.
 Михеев, Николай Степанович (1879—1930) — советский горный инженер.